«E Pluribus Wiggum» () — десятый эпизод девятнадцатого сезона мультсериала Симпсоны. Премьера эпизода состоялась 6 января 2008 года.

Сюжет 
Гомер возвращается с работы и обнаруживает, что должен сесть на диету. Для этого он объедается и бросает мусор в трубопровод. Среди мусора оказалась серная кислота и спичка, таким образом он сжигает в Спрингфилде все фастфуд-рестораны. Для того, чтобы восстановить их, мэр Куимби передвигает день выборов на ближайшие выходные, сделав, таким образом, Спрингфилд становится первым городом в стране, в котором пройдут выборы. Оба кандидата не внушают доверия избирателям, и горожане выдвигают на пост Ральфа Виггама.

Культурные отсылки 
 В названии эпизода пародийно обыгрывается национальный девиз США «E pluribus unum» ().

Саундтрек 
 Duran Duran — Hungry Like The Wolf
 Макс Стайнер — Theme From A Summer Place

Примечания

Ссылки 
 
 «E. Pluribus Wiggum» на сайте The Simpsons.com

Серии «Симпсонов»